

Geografia 
 Italia
 Schiava – località di San Giovanni Bianco in provincia di Bergamo
 Schiava – frazione di Tufino nella città metropolitana di Napoli

Viticoltura 
 Schiava – gruppo di vitigni a bacca rossa

Pagine correlate 
 Schiavi (disambigua) 
 Schiavo (disambigua)